Stridsvagn signifie simplement en suédois char de combat. On retrouve plusieurs modèles dont :
Stridsvagn m/21 et m/21-29
Stridsvagn 74
 Stridsvagn 103
 Stridsvagn 122